Tournon-Saint-Pierre (kaas)
 Tournon-Saint-Pierre (gemeente)